Ступіна — жіноча форма російського прізвища Ступін.

 Ступіна () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Круча.
 Ступіна () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мейкенешть.
 Ступіна () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кирлогань.
Російські прізвища